Шахта имени М. В. Фрунзе — многозначный термин.

 Шахта имени М. В. Фрунзе (Кривой Рог)
 Шахта имени М. В. Фрунзе (Ровеньки)